Mercieca est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (1878–1963), juge maltais ; 
 Joseph Mercieca (1928–2016), prélat catholique maltais, archevêque de Malte de 1976 à 2006 ; 
 Paul Mercieca (né en 1932), homme politique français. 

Patronyme maltais
Homonymie de patronyme maltais